Ettrick peut faire référence à :
 Ettrick (Écosse)
 Ettrick (Nouvelle-Zélande):petite ville de la région d'Otago dans le sud de la Nouvelle-Zélande.
 Ettrick (Ontario)
 Ettrick (Virginie)
 Ettrick (Wisconsin)
 Roxburgh, Ettrick and Lauderdale

Voir aussi 
 Loch Ettrick